Lightyear oder Light Year ist:
 die englischsprachige Bezeichnung für Lichtjahr
 Lightyear (Band), britische Ska-Punk-Musikband
 Lightyear (Film), Animationsfilm aus dem Jahr 2022 von Angus MacLane
 Lightyear Entertainment, US-amerikanisches Film- und Musikunternehmen
 ein niederländischer Elektroauto-Hersteller, siehe Lightyear 0

Siehe auch: 
 Light Years, Musikalbum von Kylie Minogue (2000)